Oš (oblast), een oblast van Kirgizië
Oš (stad), de hoofdstad van de oblast